Now and Zen — 4-й сольний альбом колишнього вокаліста британського рок-гурту «Led Zeppelin» Роберта Планта, випущений 29 лютого 1988 року.

Трекліст 
 «Heaven Knows» (Барретт, Джонстон) – 4:06
 «Dance on My Own» (Креш, Джонстон, Плант) – 4:30
 «Tall Cool One» (Джонстон, Плант) – 4:40
 «The Way I Feel» (Бойль, Джонстон, Плант) – 5:40
 «Helen of Troy» (Джонстон, Плант) – 5:06
 «Billy's Revenge» (Джонстон, Плант) – 3:34
 «Ship of Fools» (Джонстон, Плант) – 5:01
 «Why» (Креш, Плант) – 4:14
 «White, Clean and Neat» (Джонстон, Плант) – 5:28
 «Walking Towards Paradise» (Вільямс) – 4:40
Бонус-треки ремастованого видання (2007)
<li>«Billy's Revenge» (live) – 6:00
<li>«Ship of Fools» (live) – 10:35
<li>«Tall Cool One» (live) – 5:07

Чарти

Альбом

Сингли

Джерела 
 Альбом «Now and Zen» на сайті Discogs.com

Посилання 

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Роберта Планта
Лютий 1988